Tapette peut désigner :

 un piège à souris.
 une tapette à mouche.
 un jeu de cartes avec des images Panini.
 une gifle.
 un terme péjoratif désignant un homosexuel.
 Gestapette.